SWFC bezeichnet:
 Shanghai World Financial Center, ein Wolkenkratzer in Shanghai
 Sheffield Wednesday F.C., einen Fußballverein aus Sheffield in England

SWFC